Municipio de Paint puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Paint (condado de Fayette, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Paint (condado de Highland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Highland.
 Municipio de Paint (condado de Holmes, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Holmes.
 Municipio de Paint (condado de Madison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Paint (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.
 Municipio de Paint (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Paint (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Paint (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.